Brother Bill (film, 1913)
 Brother Bill (film, 1919)
 Brother Bill (film, 1945)